Rock County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Rock County, Minnesota
 Rock County, Nebraska
 Rock County, Wisconsin